Миксер:

от  — смеситель:
 Миксер — малый бытовой прибор для смешивания или взбивания чего-либо.
 Миксер — ёмкость для временного хранения жидкого чугуна.
 Миксер-кормораздатчик — сельскохозяйственная машина для измельчения, смешивания и раздачи кормов для крупного рогатого скота.
 Цветовой миксер — инструмент для дизайнеров, помогающий в выборе цветов.
 Миксер — разновидность парных социальных танцев с обязательной сменой партнёров.
 Автобетоносмеситель (также «миксер») — грузовой автомобиль, оборудованный вращающейся ёмкостью для перевозки бетона.

Персоналии:
 Миксер, Свен (; род. 1973) —  эстонский государственный деятель